Crestwood kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Crestwood (Illinois)
Crestwood (Kentucky)
Crestwood (Missouri)
Pine Ridge at Crestwood